

Persone
Dominatore Mainetti – imprenditore e politico italiano
Gabriele Mainetti – regista, attore, compositore e produttore cinematografico italiano
Maria Laura Mainetti – religiosa italiana
Stefano Mainetti – compositore e direttore d'orchestra italiano
Valter Mainetti – imprenditore italiano

Altro
Velodromo Mainetti – velodromo di Castelgomberto